Veilig Verkeer Nederland
 Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland; beter bekend als VluchtelingenWerk Nederland
 Vogelspinnen Vereniging Nederland
 Vereniging van vervolgden van het naziregime, een Duitse vereniging
 De vegetatie van Nederland (afkorting: VvN), een standaardwerk binnen de Nederlandse vegetatiekunde